Kabinett Kretschmann steht für folgende Regierungen von Baden-Württemberg:

 Kabinett Kretschmann I (2011–2016)
 Kabinett Kretschmann II (2016–2021)
 Kabinett Kretschmann III (ab 2021)